Quivi puede hacer referencia a:

Una variante gráfica de kiwi.
Quivi (Tagelus dombeii), nombre común en Chile de un molusco bivalvo.